Kupres est un toponyme qui peut désigner :
 Kupres, une ville et une municipalité de Bosnie-Herzégovine située dans le canton 10 et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Kupres, une municipalité située dans la République serbe de Bosnie ;
 Kupres, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Busovača, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.